Baja, punta kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Baja, punta (udde i Antarktis, lat -62,98, long -60,58), 
 Baja, punta (udde i Antarktis, lat -61,19, long -54,13), 

Robotskapade Antarktisförgreningar